Trois clubs espagnols de football peuvent correspondre à cette dénomination :
 Le Granada Club de Fútbol, fondé en 1931 à Grenade ; 
 Le Granada Atlético Club de Fútbol, fondé en 2004 à Grenade, à la suite du rachat du Guadix Club de Fútbol et dissous en 2009.
 Le Granada 74 Club de Fútbol, fondé en 2007 à Grenade, à la suite du rachat du Ciudad de Murcia et dissous en 2009.